Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Bugojno), een plaats in de gemeente Bugojno, Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Doboj), een plaats in de gemeente Doboj, Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Livno), een plaats in de gemeente Livno, Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Novi Travnik), een plaats in de gemeente Novi Travnik, Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Odžak), een plaats in de gemeente Odžak, Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Prnjavor), een plaats in de gemeente Prnjavor, Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Tešanj), een plaats in de gemeente Tešanj, Bosnië-Herzegovina
 Potočani (Zvornik), een plaats in de gemeente Zvornik, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Potočani (Đulovac), een plaats in de Kroatische gemeente Đulovac
 Potočani (Velika), een plaats in de Kroatische gemeente Velika